Тройная уха:

 Разновидность ухи, рыбного блюда;
 Тройная уха (мультфильм);